Poznań Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii Challenger 90 w sezonie 2019 z cyklu Poznań Open rozgrywany w dniach 3–9 czerwca 2019 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 69 280 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w tenisie ziemnym
2019 w polskim sporcie
2019 w Poznaniu